Пороше́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Порошенко Олексій Іванович — Герой України, заслужений працівник сільського господарства України, батько Петра Порошенка.
 Порошенко Олексій Петрович — народний депутат України 8-го скликання, старший син Петра Порошенка.
 Порошенко Петро Олексійович — український політик, підприємець, п'ятий Президент України, народний депутат України 3-го, 4-го, 5-го і 7-го скликань.
 Порошенко Марина Анатоліївна — лікар-кардіолог, кандидат медичних наук, дружина Петра Порошенка.